Вальд-ам-Шоберпас () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Леобен. . Официальный код — 61119.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Марк Ландл (СДПА) по результатам выборов 2021 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 АНП занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии